Зачарованные — телесериал США телеканала The WB.

Зачарованные также может означать:
 «Зачарованные» (2018) — телесериал США телеканала The CW, ремейк телесериала 1998 года.
 «Зачарованные» — серия романов, которые рассказывают о волшебной жизни сестер-ведьм. 
 «Зачарованные» — серия комиксов, основанная на телесериале «Зачарованные».